Omnibus má více významů: 
 všem, vším – dativ a ablativ plurálu latinského slova omnis (všechen, každý)
 omnibus – nekolejový hromadný dopravní prostředek tažený koňmi, předchůdce autobusu
 v němčině a některých dalších jazycích výraz pro autobus
 omnibusové šetření – pravidelně opakovaný multiklientský a vícetematický výzkum, zpravidla marketingový
 v literatuře (zejména angloamerické) se jedná o výraz pro knihu, která obsahuje více románů. U nás je například známá detektivní edice 3× založená nakladatelstvím Odeon.
 Omnibus (film) – britský dokumentární film (1967, rež. Nasreen Munni Kabir)
 názvy různých firem, pořadu českého vysílání BBC atd.

Externí odkazy